Hans Sanden ist der Name folgender Personen:

* Hans Sanden (Schauspieler, 1887) (1887–1954), deutscher Schauspieler
 Hans Sanden (Schauspieler, 1891) (1891–1967), deutscher Schauspieler